AOS steht für:
 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Fernsehserie
 Agricultural Ontology Service
 Alcatel-Lucent Operating System
 Algebraic Operation System, Marke für die Eingabelogik bei Taschenrechnern von Texas Instruments, siehe Infixnotation
 Aluminium Oxid Stade
 Academy Of Success
 American Oriental Society
 American Ornithological Society
 Ausfahrschrankenöffnungsschalter, siehe Bahnübergang (Deutschland) #Vollschranken
 α-Olefinsulfonate, ein Tensid
 Wasserlandestelle Amook Bay (IATA-Code), Alaska

AoS steht für:
 Avenue of Stars (Hongkong), AoS Hongkong
 Avenue of Stars (London), AoS London

aos steht für:
 Taikat (ISO-639-3-Code), Papuasprache

Abkürzung